Kavir-e Hajj `Ali Qoli kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kavīr-e Ḩājj ‘Alī Qolī (saltområde), Semnan, 
 Kavīr-e Ḩajj ‘Alī Qolī, öken, Semnan, 
 Kavīr-e Ḩājj ‘Alī Qolī (öken), Semnan, 

Robotskapade Iranförgreningar